Choniates, das heißt aus (der Stadt) Chonai ist der Beiname von

 Michael Choniates, ca. 1138–1222, griechisch-orthodoxer Metropolit von Athen
 Niketas Choniates, ca. 1150–1215, byzantinischer Historiker